Solza ima više značenja:
 Solza, Asti
 Solza, Bergamo